Цырен Цыбекжапович Хандуев — советский военный деятель и учёный, доктор ветеринарных наук (1962), профессор, академик АН Киргизской ССР/Киргизии.

Биография 
Родился в 1918 году в Дырестуе. Член КПСС.

С 1939 года — на военнойслужбе и научной работе. В 1939—1996 гг. — красноармеец-ветеринар, участник Великой Отечественной войны, участник советско-японской войны, полковник ветеринарной службы в Советской Армии, лаборант, директор, ведущий научный сотрудник Института биохимии и физиологии АН Киргизской ССР.

Специалист по культуре тканей и вирусологии. Его работы включают методы флуоресцентной микроскопии для изучения вирусов и риккетсий, антител, нейтрализующих вирус у инфицированных овец, культуры тканей. Разработал вирусную вакцину против оспы овец. Более 130 работ. Автор 6 монографий, 8 изобретений и 4 патентов.

Умер после 2000 года.

Ссылки 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 7-том / Башкы ред. Ү. А. Асанов. К 97. Б.: «Кыргыз энциклопедиясы» башкы редакциясы, 2015. - 832 б., илл. ISBN 978-9967-14-125-4
 Хандуев
 Хандуев

Академики АН Киргизской ССР
Доктора ветеринарных наук